Ранчо лос Мануелес има више значења:

 Ранчо лос Мануелес (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо лос Мануелес (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику